La ciudad de Gaeta, en el Lazio italiano, fue objeto de varios asedios a lo largo de su historia:
 El sitio de Gaeta de 1707, ataque austriaco en el marco de la guerra de sucesión española.
 El sitio de Gaeta de 1734, ataque franco-español durante la guerra de sucesión polaca.
 El sitio de Gaeta de 1806, durante las Guerras Napoleónicas.
 El sitio de Gaeta de 1815, ataque de las fuerzas del Imperio austríaco durante los Cien Días.
 El sitio de Gaeta de 1860, en el contexto de las guerras de independencia italianas.